Projekce může být:

obecně
 synonymum pro slovo projektování 
 synonymum pro slovo promítání (např. filmu na plátno v kině, diapozitivů při přednášce apod.)
 popis možného vývoje

speciálně
Projekce (psychologie) – psychologická technika promítání, kdy člověk jiným lidem připisuje různé vlastnosti a schopnosti podle sebe sama
Projekce (geometrie) – zobrazování prostorových útvarů v rovinné ploše; zobrazování vícerozměrných objektů do prostoru s méně rozměry
 mapové zobrazení neboli kartografická projekce – zobrazování povrchu Země či jiného nebeského tělesa do roviny (mapy)
Projekce (lineární algebra) – je lineární zobrazení, které je idempotentní, tj. opakovaným použitím se již hodnota nemění
Projekce (místo) – pracoviště projektantů